Krzysztof Wysocki ist der Name von

* Krzysztof Wysocki (Mathematiker) (1955–2016), US-amerikanischer Mathematiker  
 Krzysztof Wysocki (Basketballspieler) (* 1956), deutscher Basketballtrainer und ehemaliger polnischer -spieler
 Krzysztof Wysocki (Adeliger) († 1632 Jahre), polnischer Adliger und Politiker